Антеро Нііттімякі (,  18 червня 1980, Турку) — колишній фінський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1999 року виступами за команду ТПС.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 168-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд ТПС, «Філадельфія Флаєрс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Сан-Хосе Шаркс».

Загалом провів 238 матчів у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Фінляндії. Виступав за національну збірну Фінляндії, провів 10 ігор в її складі. У складі юніорської збірної став срібним призером чемпіонату 1998, у складі національної збірної срібний призер чемпіонату світу 2006 та двічі Олімпійських ігор 2006 і 2010 років.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Фінляндії в складі ТПС — 1999, 2000, 2001.
 Джек Ей. Баттерфілд Трофі (АХЛ) — 2005.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 

 

Уродженці Турку
Фінські хокеїсти
Фінські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Призери зимових Олімпійських ігор 2010
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Фінські срібні олімпійські медалісти
Фінські бронзові олімпійські медалісти